Mohammed Awad ist der Name folgender Personen:

* Mohammed Awad (Diplomat), ägyptischer Diplomat 
 Mohammed Awad (Politiker, † 2007) († 2007), irakischer Politiker
 Mohammed Awad (Politiker, II), palästinensischer Politiker 
 Mohammed Awad (Squashspieler) (* 1949), ägyptischer Squashspieler
 Mohammed Awad (Snookerspieler), ägyptischer Snookerspieler 

Siehe auch:
 Mohamed Awad